Мединилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 22,88 км². Население — 144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы